Набиуллин Валей Габеевич (, 3 апреля 1914, д. Старокучербаево — 25 декабря 1982, г. Уфа) — советский государственный деятель. Председатель  Верховного совета Башкирской АССР (1939—1947), председатель Совета Министров БАССР (1951—1962).

Биография 
Набиуллин Валей Габеевич родился в д. Старокучербаево Благоварского района БАССР. Член партии с 1939 г.

В 1933 году окончил Миловский сельскохозяйственный техникум. В 1949 году — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

Работал агрономом учебного хозяйства Миловского сельскохозяйственного техникума (1933), директором райсельхозстанции молодежи при Уфимском РК ВЛКСМ (1933—1934), агрономом Уфимского райзо (1934—1936), старшим агрономом Дмитриевского МТС (1936—1938).

Руководил партийными организациями: секретарь по кадрам Башкирского обкома ВЛКСМ (1939—1940); первый секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ (1940—1943), секретарь по животноводству, заведующий отделом животноводства Башкирского обкома ВКП(б) (1943—1945).

После войны работал первым заместителем наркома земледелия, министром животноводства БАССР (1945—1946), министром сельского хозяйства БАССР (1949—1951), председателем Совета Министров БАССР (1951—1962), начальником лесозаготовительного комбината «Башлес» Совнархоза Башкирского административного района (1962—1971).

Набиуллин Валей Габеевич избирался депутатом Верховного Совета БАССР 3-7 созывов.

Награды и звания 
Орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
 http://komsomol-100.clan.su/publ/komsomol_bashkirii_pervye_sekretari_obkoma_vlksm_1920_1990gg/1-1-0-278

Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР первого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР четвёртого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Главы правительства Башкирской АССР
Председатели Верховного Совета Башкирской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Министры Башкирской АССР
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС